

Geografia
Bergamo – città, capoluogo della omonima Provincia in Lombardia

Persone
Alessandro Bergamo – politico italiano
Alberto Bergamo – ex rugbista a 15 italiano
Alexandre Bergamo – pallavolista brasiliano
Almiro Bergamo – canottiere italiano
Andrea Bergamo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Bitti Bergamo – tennista italiano
Emy Bergamo – attrice italiana
Guido Bergamo – medico, politico e antifascista italiano
Luca Bergamo – politico italiano
Marcello Bergamo – ciclista italiano
Marco Bergamo – operaio e assassino seriale italiano
Paolo Bergamo – ex arbitro di calcio e designatore arbitrale italiano
Rodolfo Bergamo – ex atleta italiano
Santo Bergamo – vescovo cattolico italiano
Ugo Bergamo – politico italiano
Vittorio Bergamo – ex calciatore italiano